Allan Cunningham peut désigner :

 Allan Cunningham (1791-1839), botaniste britannique ;
 Allan Cunningham (1784-1842), poète écossais ;
 Allan Cunningham (1842-1928), mathématicien britannique.